Luther – serial telewizyjny

Osoby o nazwisku Luther:
 Martin Luther
 Bill Luther
 Hans Luther
 Karl Theodor Robert Luther
Osoby o imieniu Luther
 Luther Vandross
 Luther Blissett
 Luther Grosvenor
 Luther Goldman
 Martin Luther King, Jr
Miejscowości w USA:
 Luther – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Luther – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Luther – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
Inne:
 (1303) Luthera – planetoida
 Luther – krater na Księżycu

Zobacz też:
 Lutter
 Luter